Тимур Вагапов, Тимур Рафісович Вагапов (нар. 8 липня 1998, Іжевськ, Росія), більш відомий під сценічним псевднімом Тимур Вагапов — російський співак, автор-виконавець.
 Вагапов Сабір Ахмедьянович (башк. Ваhапов Сабир Әхмәтйән улы; 10 травня 1904, село Дуван-Мечетлино Златоустівського повіту Уфимської губернії, тепер Мечетлінського району Республіки Башкортостан, Російська Федерація — 13 серпня 1993, місто Уфа, Республіки Башкортостан, Російська Федерація) — радянський партійний діяч.